Зура́ () — село в Игринском районе Удмуртии, где является вторым по величине населённым пунктом, административный центр Зуринского сельского поселения.

Расположено в 19 км к востоку от Игры и в 85 км к северу от Ижевска. Через село протекает река Ита, правый приток Лозы. Рядом с селом проходит трасса , до постройки объездной дороги проходившая напрямую через село.

История 
В официальных летописях Зура впервые упоминается в 1646 году, при этом она уже состояла из 11 дворов.

В XIX веке через село стал проходить Сибирский тракт, участок которого соединял Казань и Екатеринбург. Для нужд тракта в селе были построены почтовая станция и этапная тюрьма (здание которой в XX было передано земскому училищу, а в 1976 году было признано памятником федерального значения).

До революции Зура входила в Игринскую волость Глазовского уезда Вятской губернии. По данным десятой ревизии в 1859 году в 113 дворах казённого села Зуринское при речке Ите проживало 907 человек.

В 1918 году становится центром вновь образованной Зуринской волости, а в 1929 году — Зуринского района. В 1956 году Зуринский район упраздняется и село входит в Игринский район.

В 1847 году в Зуре был открыт приход, а в 1847 построена деревянная церковь, освящённая в честь Святителя Митрофана Епископа Воронежского. В 1894 году строится новая каменная церковь. В 1938 году постановлением Президиума ВС УАССР церковь закрывается, после чего долгое время остаётся бесхозной. В 90-е годы здание было возвращено православным, а в 2001 году признано объектом культурного наследия регионального значения. На площади перед церковью проходил Митрофановский базар, на который съезжались жители окрестных деревень.

В селе родился Герой Советского Союза Спиридон Стрелков.

Зуринская волость 
Зуринская волость была образована в составе Глазовского уезда 2 апреля 1918 года, в основном из населённых пунктов Игринской волости. В 1921 году волость передаётся в Дебёсский уезд, но уже в 1924 году, в результате его расформирования, возвращается в Глазовский уезд. В том же году к ней присоединяется населённые пункты упразднённых Игринской, Большепургинской, Чутырской и некоторых других волостей.

В 1924 году волость состояла из 7 сельсоветов: Большепургинского, Быдзимошурского, Гереевского, Деменлудского, Зуринского, Игринского и Сепского. В 1925 году сельсоветы были разукрупнены и их стало 11: были вновь созданы Бачкевский, Кузьмовырский, Сепожский и Тюптиевский сельсоветы, после чего вплоть до 1929 года состав волости не изменялся.

Согласно справочнику по территориальному и административному делению СССР от 1926 года, площадь волости составляла 652 км², волость включала 118 селений, состоящих из 3370 дворов с общим населением в 22295 человек.

В 1929 году в ходе территориальной реформы волость была ликвидирована, а её сельские советы были включены в Зуринский район.

Население

Экономика и социальная сфера 
Главным предприятием села является ООО «Зуринский Агрокомплекс», преобразованное из совхоза «Зуринский». Кроме него: ООО «Зура Лен», ООО «Зура-Агро», ООО «Зуринский мясокомбинат».

В Зуре работают МОУ «Зуринская средняя общеобразовательная школа», ГСОУ «Зуринская школа-интернат», МДОУ «Зуринский детский сад № 1», МДОУ «Зуринский детский сад № 2», Филиал Игринской школы искусств № 2, Филиал Игринского краеведческого музея, Зуринская участковая больница, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Игринского района